Pasāband är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Ghowr, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Pasāband är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad.

Trakten runt Pasāband består i huvudsak av gräsmarker. Runt Pasāband är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Ghowr (provins)